Линия Бар-Лева (, Kav Bar Lev; , Khaṭṭ Barlīf) — цепь укреплений, возведённая Израилем вдоль восточного побережья Суэцкого канала, после оккупации входящего в состав Египта Синайского полуострова во время Шестидневной войны.

Была возведена в 1968—1969 годах в ответ на египетские бомбардировки во время Войны на истощение, существовала до конца 1973 года; стоимость строительства составила около 300 миллионов долларов. Длина линии составляла 160 км, название ей было дано в честь начальника израильского генштаба Хаима Бар-Лева. Линия состояла из песчаной стены высотой 20—25 м, имевшей уклон 45—65°, и бетонных укреплений. Сразу за ними располагалась линия из двадцати двух израильских фортов с тридцатью пятью опорными пунктами; расстояние между отдельными фортами могло варьироваться от 5 км до 900 м. Для возможной поддержки линии была построена сложная система дорог.

Данная система укреплений была построена с целью противодействовать попытке любого крупного наступления египтян через канал и, по замыслам израильских военных, должна была стать «кладбищем для египетских войск». По оценкам израильских военных, египтяне даже в случае полномасштабного наступления не смогут преодолеть линию быстрее, чем за сутки или двое.

До начала войны Судного дня египтяне концентрировались на мелких рейдах и бомбардировках укреплённых пунктов. Наибольший урон оборонительные сооружения линии Бар-Лева несла от попаданий 250-кг бомб одиночных египетских бомбардировщиков.

Когда в октябре 1973 года началась Война Судного дня, линия была преодолена египетскими войсками менее чем за два часа. Помимо неожиданности и подавляющей огневой мощи, успеху способствовал необычный способ разрушения укреплений: проходы в песчаном вале были быстро проделаны мощными потоками воды из Суэцкого канала.  Идея использовать насосы принадлежала молодому египетскому офицеру  Баки Заки Юсефу.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Война Судного дня
Война на истощение
Оборонительные линии